Amazing Grace je naslov več filmov:

 Amazing Grace (film, 2006), režija Michael Apted 
 Amazing Grace (film, 2000), režija Luis Mandoki
 Amazing Grace (film, 1974), režija Stan Lathan